Tamara Zidanšek (Postojna, 1997. december 26. –) szlovén hivatásos teniszezőnő.

2013 óta tartó pályafutása során egyéniben egy WTA-, két WTA 125K és 17 ITF-tornagyőzelmet szerzett. Párosban négy WTA- és négy ITF-tornán végzett az első helyen.

A Grand Slam-tornákon egyéniben a legjobb eredményét a 2021-es Roland Garroson érte el, amikor az elődöntőbe jutott. Párosban 2019-ben és 2021-ben Wimbledonban, a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es Roland Garroson, valamint a 2021-es és a 2022-es Australian Openen a 2. körig jutott el. Legmagasabb világranglista helyezése egyéniben a 2022. február 28-án elért 22. helyezés, párosban a legjobbjaként 2023. január 16-án a 47. helyen állt.

2017 óta tagja Szlovénia Fed-kupa-válogatottjának.

WTA döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Elveszített döntői (2)

Páros

Győzelmei (4)

*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.

Elveszített döntői (3)

WTA 125K döntői

Egyéni

Győzelmei (2)

Páros

Elveszített döntői (1)

ITF döntői (21–12)

Egyéni (17–8)

Páros (4–4)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 

Szlovén teniszezők
Szlovén nők
1997-ben született személyek
Élő személyek